Pierre Boucher peut désigner :	
 Pierre Boucher (1622-1717), gouverneur français de Trois-Rivières et seigneur de Boucherville ;
 Pierre Boucher (1772-1831), colonel du Premier Empire ;
 Pierre Boucher (1908-2000), photographe français ;
 Pierre Boucher (1946-), homme politique belge ;
 Pierre Boucher (1921-1973), acteur québécois ;
 Pierre Boucher-Lefèbvre (1773-1833), homme politique belge.